Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal wurde vom 27. bis 30. Juli auf dem Terrain de tir à l’arc olympique in Joliette ausgetragen. 27 Athletinnen nahmen teil. 

Der Wettkampf wurde in einer Doppel-FITA Runde geschossen. In jeder Runde mussten die Schützinnen 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (90, 50, 70, 30 Meter) schießen. Mit einem Pfeil konnten maximal 10 Punkte erzielt werden, was eine Maximalpunktzahl von 2880 ergab.

Neue Rekorde

Ergebnisse

Weblinks 

 

Frauen
Frauenschießsportwettkampf